Charles Taylor može značiti:

 Charles G. Taylor (1948.) liberijski političar
 Charles Taylor (1931.) kanadski filozof